Rogergoosiella är ett släkte av svampar. Rogergoosiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rogergoosiella